John Murray (eerste graaf van Atholl)
John Murray (uitgever) (1778-1843), Schots uitgever
John Murray (oceanograaf) (1841-1914), Brits oceanograaf
John Murray (toneelschrijver) (1906-1984), Amerikaans toneelschrijver
John Murray (uitgeverij), Britse uitgeverij
John Murray (acteur) (1958), Amerikaans acteur